Stazione di Tirano (RFI), vasútállomás Olaszországban, Lombardia régióban, Tirano településen, normál nyomtávolságú vonatoknak
Stazione di Tirano (RhB), vasútállomás Olaszországban, Lombardia régióban, Tirano településen, 1000 mm-es nyomtávolságú vonatoknak